Gantung steht für:
 Gant (Recht), lokal verwendeter Rechtsbegriff
 Gantung (Indonesien), Distrikt auf der Insel Belitung östlich von Sumatra
 Gangsa gantung, Metallophon auf Bali, siehe Gangsa